Die Formel-V8-3.5-Saison 2016 war die 19. Saison der Formel V8 3.5. Es war die erste Saison nach dem Namenswechsel der Meisterschaft, die zuvor Formel Renault 3.5 hieß. Nach dem Ausstieg von Renault Sport war RPM Racing alleiniger Organisator der Rennserie. Sie begann am 16. April in Alcañiz und endete am 6. November in Barcelona. Tom Dillmann gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams verwendeten das Chassis Dallara T12, Motoren von Gibson Technology sowie Reifen von Michelin.

Anmerkungen

Änderungen bei den Teams 
Im Vergleich zur Vorsaison gab es einige Veränderungen bei den Teams: fünf Rennställe zogen sich aus der Meisterschaft zurück, vier neue stiegen in die Meisterschaft ein.

Ausstiege 
 DAMS stieg nach vier Jahren, in denen es zweimal die Teamwertung gewann, aus der Meisterschaft aus und verlegte die frei werdenden Ressourcen in die GP3-Serie. Das Team gab den Ausstieg im Oktober 2015 bekannt.
 Carlin Motorsport beendete sein Engagement im März 2016, nachdem der Rennstall keine Fahrer für ein Engagement in der Serie gefunden hatte. Carlin war 2003 in die Rennserie eingestiegen. Carlin wollte sich mehr auf sein Engagement in der GP2-Serie fokussieren.
 Tech 1 Racing zog sich einen Monat vor Saisonbeginn aus der Rennserie zurück.
 International Draco Racing stieg zum Saisonende 2015 aus der Rennserie aus und stellte den Rennbetrieb vollständig ein.
 Pons Racing gab etwa einen Monat vor Saisonbeginn den Ausstieg aus der Meisterschaft bekannt, um sich mehr auf seine Einsätze in der Moto2 zu konzentrieren. Pons hatte mit Aleksander Bosak und Beitske Visser bereits zwei Fahrer für die Saison unter Vertrag genommen.
 Zeta Corse meldete sich nicht zur neuen Saison. Der Rennstall hatte bereits in der Vorsaison keine Rennen absolviert, stand jedoch auf der Meldeliste.

Einstiege 
 Das Durango Racing Team rückte für Tech 1 Racing in die Serie nach.
 RP Motorsport erweiterte sein Motorsportengagement um ein Rennteam in der Formel V8 3.5.
 AF Corse übernahm das Equipment von Draco und meldete sein Team unter dem Namen SMP Racing.
 Der spanische Geschäftsmann Teo Martín stieg mit seinem Rennstall Teo Martín Motorsport in den Formelsport ein und übernahm die Fahrzeuge von DAMS. Martín kaufte Ende 2012 die Reste des HRT F1 Team, das zuvor den Rennbetrieb eingestellt hatte und stieg mit seinem Rennstall 2015 in den GT-Sport ein. Zur Saison 2016 integrierte er Emilio de Villota Motorsport in seinen Rennstall.

Rennkalender 
Der Rennkalender der Saison 2016 umfasste neun Rennwochenenden, an denen je zwei Rennen stattfanden. Die Veranstaltung in Alcañiz fand im Rahmen der Renault Sport Series, die Veranstaltung in Mogyoród im Rahmen der Tourenwagen-Weltmeisterschaft und die Veranstaltung Le Castellet im Rahmen des Blancpain GT Series Endurance Cup statt. Alle anderen Veranstaltungen wurden zusammen mit den von Jesús Pareja organisierten Rennserien Euroformula Open bzw. International GT Open ausgetragen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Rennen in Le Mans, Monte Carlo und auf dem Nürburgring durch Le Castellet, Monza und Barcelona ersetzt.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden in allen Rennen nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2016